Oppler ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Oppler (1869–1937), deutscher Bildhauer
 Alfred Oppler (1893–1982), deutsch-amerikanischer Jurist
 Berthold Oppler (1871–1943), deutscher Internist und Immunologe
 Edwin Oppler (1831–1880), deutscher Architekt
 Ernst Oppler (1867–1929), deutscher Maler und Radierer
 Else Oppler-Legband (Else Oppler; 1875–1965), deutsche Architektin, Innenarchitektin, Kostümbildnerin und Modeschöpferin
 Friedrich Oppler (1888–1966), deutscher Jurist
 Kurt Oppler (1902–1981), deutscher Diplomat
 Siegmund Oppler (1873–1942), deutscher Rechtsanwalt und Notar, Börsensyndikus, Stiftungsverwalter und Anstaltsleiter
 Wolfgang Oppler (* 1956), deutscher Autor